QSOX1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 747 амінокислот, а молекулярна маса — 82 578.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Оксидоредуктази